Alberto Caracciolo ist der Name folgender Personen:
  
*Alberto Caracciolo (Musiker) (1918–1994), argentinischer Bandoneonist, Bandleader, Arrangeur und Komponist
Alberto Caracciolo (Philosoph) (1918–1990), italienischer Philosoph und Übersetzer